Mittagstein (manchmal auch Mittagsstein geschrieben) heißen folgende geographische Objekte:

 Mittagstein (Verwallgruppe), 2036 m, bei Wald am Arlberg im Stanzertal, Vorarlberg
 Mittagstein (Rax-Schneeberg-Gruppe), 1300 m, bei Hirschwang an der Rax, Niederösterreich 
 Raukogel (Oberösterreichische Voralpen), 1262 m, bei Steinbach am Ziehberg, Oberösterreich
 Mittagstein (Bayerischer Wald), 1034 m, Bayern 

Siehe auch:
 Zwölfer (Bergname) – zur Namenkunde